Athénienne (od fr. Athénienne – Atenka lub athénien – ateński) – rodzaj małego mebla w postaci niewielkiego trójnogu, popularny w  drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku. Pierwszy projekt tego przedmiotu wykonał J. Stuart w 1757 r., projekt opublikowano w 1762 r. W 1763 Joseph-Marie Vien przedstawił na swoim obrazie "Cnotliwa Atenka" kapłankę palącą kadzidło na trójnogu. Popularność athénienne przyniosło przedstawienie jej na rycinie przez J.H. Ebertsa, wydawcę żurnali mody, w roku 1773. Również on nadał jej nazwę, pod którą ten mebel jest znany do dzisiaj.
Athénienne wykonywane były z brązu lub drewna patynowanego. Służyły jako podstawa wazonu, naczynia do mycia, kadzielnica do perfum, a także jako niewielki stolik lub podstawa na kandelabr.

Przypisy 

Meble